Leute steht für:

 Leute, ein geschlechtsloses Pluralwort für Personen
 Leute (Talksendung), Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks

Personen:
 Volkmar Leute (* 1938), deutscher Chemiker
 Ulrich Leute (1948–2017), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Leute, Leute! (ZDF-Serie)

 Leuten
 Leuth
 Leuthe